Сліпко Юрій Васильович (1912—1969) — український поет, родом з Полтавщини.
 Сліпко-Москальців Кость (1901, Варшава — 10 червня 1938) — український маляр, критик і теоретик мистецтва.
 Сліпко Олександр Сергійович — український військовик.